Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 1978 spelades mellan den 24 oktober 1976 och 13 november 1977.

Preliminär omgång

Mauritius avancerade till första omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Första omgången

Algeriet avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Kongo-Brazzaville avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Tunisien avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–4.

Guinea avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–0.

Etiopien avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 4–2.

Senegal avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Nigeria avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Elfenbenskusten avancerade till andra omgången med det ackumulerade slutresultatet 5–1, men diskvalificerades i andra omgången.

Niger lämnade walkover. Mali avancerade till andra omgången.

Tanzania lämnade walkover. Uganda avancerade till andra omgången.

Sudan lämnade walkover. Zambia avancerade till andra omgången.

Andra omgången

Zambia  avancerade till afrikanska mästerskapet efter straffsparksläggning.

Kongo-Brazzaville avancerade till afrikanska mästerskapet med det ackumulerade slutresultatet 6–5.

Uganda avancerade till afrikanska mästerskapet med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Nigeria avancerade till afrikanska mästerskapet med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Tunisien avancerade till afrikanska mästerskapet med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Elfenbenskusten och Mali diskvalificerades; Mali diskvalificerades då säkerhetspersonal attackerat domarna, Elfenbenskusten för att ha använt en oberättigad spelare i andra matchen. Övre Volta som förlorat mot Elfenbenskusten fick en plats i afrikanska mästerskapet.

Kvalificerade lag
 (värdland)

 (regerande mästare)

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
1976 i Afrika
1977 i Afrika
Fotbollsåret 1976
Fotbollsåret 1977